Le Championnat d'Europe de water-polo masculin 1950 est la septième édition du Championnat d'Europe de water-polo masculin, compétition organisée par la Ligue européenne de natation (LEN) et rassemblant les meilleures équipes masculines européennes. Il se déroule à Vienne, en Autriche, du 20 au .

Résultat

Classement 

|}

Matchs

Statistiques

Médaillés

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

1950
Water-polo masculin
Europe masculin 1950
Championnat Europe Water-polo masculin 1950
Championnat Europe Water-polo masculin
Europe Water-polo masculin